teologia dogmatyczna
 dogmatyka prawa (dogmatyka prawnicza)